Armand Bernard kan syfta på bland andra:

* Armand Bernard (1829–1894), fransk landskapsmålare 
 Armand Bernard (1868–1935), fransk jurist och diplomat
 Armand Bernard (1893–1968), fransk skådespelare och kompositör